

Строєво — село, Пловдивська область

Строєво — село, Варгашинський район, Курганська область
 Строєво — присілок, Грязовецький район, Вологодська область